FIA es el acrónimo de:

 Federación Internacional del Automóvil (en francés: Fédération Internationale de l'Automobile).
 Festival Intercéltico de Avilés
 Fuerza Informativa Azteca, organización noticiosa perteneciente a Televisión Azteca en México.
 Federación de Independientes de Aragón
 Federación Internacional de Ajedrez
 Foro de Innovación de las Américas